В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 7-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Дженніфер Капріаті (півфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (2-ге коло)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Аманда Кетцер (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (2-ге коло)

 Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Жюлі Алар-Декюжі (2-ге коло)
 Лейла Месхі (3-тє коло)
 Патрісія Гай-Буле (3-тє коло)
 Джиджі Фернандес (3-тє коло)
 Бренда Шульц (1-ше коло)
 Сандра Чеккіні (3-тє коло)
 Іва Майолі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Charleston Open
Тур WTA 1993